Palička může být:

 palička (podle účelu) – rázový jednoruční pracovní nástroj, skládající se z hlavy a násady (topůrka), podobný malé palici, kladivu a kladívku, ale s hlavou z měkčího materiálu
 palička (podle tvaru) – část rostliny, zpravidla semeník
 žhářka – osoba s ničivým záměrem zapalující předměty 
příjmení osob
 Emilie Paličková (1892–1973) – významná česká textilní výtvarnice a krajkářka
 Vlastimil Palička (* 1954) – český fotbalista na pozici záložník, obránce a fotbalový trenér